L'Open d'Australie 2020 se déroule du 20 janvier au , à Melbourne. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'Open d'Australie, première levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 

Alors que des feux de brousse font rage dans tout l'est de l'Australie depuis , dévastant plus de six millions d'hectares, tuant un milliard d'animaux et entrainant des nuages de fumées dans les principales villes de Nouvelle Galles du Sud et du Victoria dont Melbourne, les joueurs et joueuses – par la voix de leurs porte-paroles au sein des conseils des joueurs de tennis de l'ATP et de la WTA, Novak Djokovic et Ashleigh Barty – évoquent au début de l'année 2020 la possibilité de reporter le tournoi, en raison de la qualité de l'air fortement dégradée par la pollution aux microparticules dégagées par les fumées. Toutefois les organisateurs « restent optimistes » pour le tenue du premier Grand Chelem de l'année à la date prévue et annoncent qu'en cas d'éventuels dépassements du seuil de la qualité de l'air (indice de pollution supérieur à 200 microgrammes par mètre cube d'air), les parties peuvent être interrompues, comme c'est le cas si la chaleur est trop forte.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2020
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2020
Tennis en janvier 2020